PMA (латиница) — аббревиатура:

 phpMyAdmin — веб-приложение с открытым кодом на языке PHP, предоставляет веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL.
 Пара-метоксиамфетамин (4-метоксиамфетамин, 4-MA) — психоактивное соединение класса амфетаминов.
 Герметичный стыковочный переходник (, гермоадаптер) — специальный герметичный переходный туннель в составе космической станции МКС

См. также РМА (кириллическая аббревиатура)